Гран-при Китая  года — шестнадцатый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, прошёл с 5 по 7 октября 2007 года на трассе в Шанхае.

Свободные заезды

Квалификация 

Квалификация произошла при холодной но сухой погоде. В начале квалификации поул-позишн долго удерживался Кими Райкконеном из Ferrari, но в последней части квалификации его опередил Льюис Хэмилтон.

Места в первой десятке впервые в сезоне получили оба гонщика Red Bull Racing: Уэббер и Култхард. Ральф Шумахер провёл свою лучшую квалификацию с начала года, заняв шестое место.

Себастьян Феттель был оштрафован на пять мест за блокировку Хейкки Ковалайнена.

* штраф 5 позиций для Феттеля за помеху для Ковалайнена на быстром круге

Гонка 
Старт был дан на влажной от дождя трассе, которая вскоре начала высыхать. Витантонио Лиуцци выиграл целый ряд позиций: три на старте, затем он обогнал Марка Уэббера и Ника Хайдфельда. Ральф Шумахер из-за столкновения и разворота на старте откатился на последнее место. За следующие двадцать кругов ему удалось отыграть большую часть позиций, но после двух вылетов подряд — на 23 и 26 кругах — Ральф выбывает из гонки.

Дождь то начинался, то прекращался, затрудняя гонщикам выбор тактики. На машине Льюиса Хэмилтона шины плохо держали трассу, заставив лидера гонки замедлиться. Кими Райкконен, показав лучший круг, обогнал Льюиса и вышел в лидеры. Хэмилтон свернул на пит-стоп на 31 круге, но из-за практически полностью разрушенной покрышки он промахнулся мимо въезда на пит-лейн и застрял в гравии. После пит-стопа Райкконена в лидеры вышел Роберт Кубица, который вскоре сошёл из-за утечки в гидравлической системе коробки передач.

Райкконен выиграл гонку, пролидировав до самого финиша. В борьбе за второе место Фернандо Алонсо опередил Фелипе Массу. Себастьян Феттель благодаря удачной тактике финишировал четвёртым, показав лучший результат в своей карьере. Совершивший прорыв на старте Лиуцци закончил гонку шестым.

Результат гонки резко переменил ситуацию в чемпионате, сократив отрыв Хэмилтона и дав Райкконену и Алонсо реальные шансы бороться за титул.

Эта гонка также примечательна тем, что в ней в последний раз в истории Формулы-1 появилась табачная реклама в явном виде (наклейки Marlboro на автомобилях Ferrari).

|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Китая